S50 ou S.50 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Courageous (S50), un sous-marin nucléaire d’attaque de la Royal Navy.

Photographie 
 Canon PowerShot S50, un appareil photo numerique fabriqué par Canon ;
 Nikon Coolpix S50, un appareil photo numérique fabriqué par Nikon.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Ne pas mélanger avec…, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Blériot-SPAD S.50, un avion de ligne français.

Autoroute 
  Autoroute municipale chinoise S50, cinquième périphérique de Pékin ;
  Voie rapide polonaise S50 reliant Centralny Port Komunikacyjny à Mińsk Mazowiecki.

Chemin de fer
  Ligne S50 du S-Bahn de Vienne en Autriche ;
  Ligne S50 du RER Fribourgeois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres